Натуральне число 813
 813 рік до нашої ери
 813 рік нашої ери